Pinky (filme) — filme estadunidense de 1949
Pinky (Bucky) — personagem do anime japonês Bucky (mangá)
Pinky and the Brain — personagens de uma série animada estadunidense de televisão
Pinky, Elmyra & the Brain — desenho animado estadunidense produzido pela Warner Bros
Pinky Dinky Doo — desenho animado estadunidense criado por Jim Jinkins

Pinkye Morris — atriz, produtora e roteirista mexicana

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de cinema